Unionicola är ett släkte av kvalster. Unionicola ingår i familjen Unionicolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Unionicola